Астафьев, Николай:
 Астафьев, Николай Александрович (1825—1906) — русский историк, педагог и писатель.
 Астафьев, Николай Алексеевич (?—1889) — генерал-майор, военный историк.
 Астафьев, Николай Андрианович (1889—1941) — советский скульптор.
 Астафьев, Николай Фёдорович (род. 1949) — русский писатель, поэт.